BJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Soummam, Béjaïa, Algeria